Плюсквамперфект:

 Плюсквамперфект — глагольная форма, основным значением которой обычно считается предшествование по отношению к некоторой ситуации в прошедшем.
 Плюсквамперфект — сложное (предпрошедшее) прошедшее время, одно из шести времён немецкого языка.